Khazen (Al / El / De Khazen) – wpływowa, maronicka rodzina libańska, zamieszkująca Dystrykt Kasarwan; od XVI wieku Khazenowie tytułują się mianem szejków.

Przedstawiciele 
Patriarchowie:
 Józef Dergham Khazen – maronicki patriarcha Antiochii w latach 1733-1742
 Tobiasz Khazen – maronicki patriarcha Antiochii w latach 1756-1766
 Józef Khazen – maronicki patriarcha Antiochii w latach 1845-1854 
Czasy współczesne:
 Amin Khazen (ur. 1941) - stały przedstawiciel Libanu przy ONZ w latach 1990-1997
 Elias Choukrallah Khazen (ur. 1927) - członek libańskiego parlamentu (1964, 1972, 1992, 1996), minister spraw wewnętrznych (1989-1990)
 Farid Elias Khazen – wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, członek libańskiego parlamentu z ramienia FPM 
 Farid Haykal Khazen (ur. 1970) - członek libańskiego parlamentu, minister turystyki (2004-2005)
 Wadih Khazen (ur. 1945) – minister turystyki (2005)

Przypisy

Zobacz też 
 Dżemajel
 Farandżijja
 Szamun

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rodziny Khazen
 http://www.elkhazen.org/

Maronici
Wpływowe rodziny libańskie